Salto mortale (italsky skok smrti) je výraz pro
 zvlášť nebezpečé salto v artistice – viz salto
 Salto Mortale – album skupiny Arakain